Deux navires de guerre japonais furent baptisés Natsushio :
 le Natsushio, un destroyer de classe Kagerō lancé en 1939 ;
 le JDS Natsushio, un sous-marin d'attaque à propulsion conventionnelle armé en 1991. 

Nom de bateau de la Marine japonaise